Клубничный — упразднённый посёлок в Клинцовском районе Брянской области. Входил в состав Первомайского сельского поселения. Упразднён в 1995 г.

География 
Располагался на левом берегу реки Туросна, в 2 км юго-западу от села Рудня-Голубовка.

История 
В 1964 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок Святец переименован в Клубничный.

Постановлением Брянской областной Думы от 30 марта 1995 г. посёлок Клубничный исключен из учётных данных.

Примечания 

Бывшие населённые пункты Клинцовского района